Nogata bezeichnet:
 eine Stadt in der japanischen Präfektur Fukuoka, siehe Nōgata.
 Nogata (Tokio), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Tokio (1932 eingemeindet nach Tokio, heute Nakano)
 einen Meteoriten, siehe Nogata (Meteorit).